И́горь Анато́льевич Тарче́вский (род. 24 января 1931, Омск) — советский и российский физиолог растений, академик АН СССР (1987, член-корреспондент с 1981). Доктор биологических наук (1964), заслуженный деятель науки РСФСР.

Биография

Происхождение 
Родился в 1931 году в Омске. В 1938 году отец Игоря Тарчевского был арестован, два года провёл в омской тюрьме; через два года был реабилитирован. После освобождения отец прошёл по конкурсу на заведование кафедрой в Чувашский сельскохозяйственный институт, в результате Игорь Тарчевский в 1940 году с отцом переехал в Чебоксары. С 1940 по 1949 год жил в Чебоксарах, учился в 1-ой мужской школе. 

Свою трудовую деятельность начал в военное время, в деревне в 30 километрах от Чебоксар, где в летние каникулы работал подпаском большого стада коров. На второй год Игорю Тарчевскому доверили небольшое стадо телят, которое он пас уже один. После школы хотел поступать на химический факультет. В итоге поступил на биологический факультет в Казанский государственный университет, который окончил в 1954 году.

Научная деятельность 
С 1965 по 1974 г. и с 1983 по 1994 г. — заведующий кафедрой биохимии Казанского университета.

С 1974 года — заведующий лабораторией Казанского института биологии Казанского филиала АН СССР, с 1975 г. по 1992 г. — директор института. Значительно усилил биохимическую составляющую исследований института. С 1991 по 1995 г. — председатель Президиума Казанского научного центра РАН, вице-президент Академии наук Республики Татарстан.

Основные исследования по механизму фотосинтеза в экстремальных условиях (засуха и др.), биосинтезу целлюлозы. Более полувека посвятил исследованию проблем физиологии и биохимии растений. Выдвинул и обосновал концепции неспецифических изменений фотосинтетического метаболизма углерода при стрессе. В настоящее время под его руководством проводятся исследования особенностей функционирования основных сигнальных систем клеток растений, отвечающих за адаптацию растений к неблагоприятным климатическим условиям и формирование иммунитета к патогенам.

Анализ собственных и литературных экспериментальных данных позволил ему выдвинуть положение о функционировании в клетках растений единой сигнальной сети, состоящей из взаимодействующих друг с другом сигнальных систем. Показано, что промежуточные продукты сигнальных систем клеток могут использоваться для создания препаратов нового поколения, усиливающих выработку растениями устойчивости к неблагоприятным климатическим факторам и патогенам. Впервые обнаружена внутримолекулярная сигнальная конкуренция (между фрагментами хитин-хитозан-карбоксиметил олигосахаридного элиситора).

Тарчевским прочитаны лекции памяти К. А. Тимирязева и С. П. Костычева. Им опубликовано более 130 статей и 9 монографий, одна из которых вышла на английском языке в издательстве «Шпрингер», а также учебное пособие по фотосинтезу в издательстве «Высшая школа». Подготовил 38 кандидатов и 8 докторов наук, один из его учеников (А. Н. Гречкин) избран академиком РАН.

Награды и премии 
 орден «За заслуги перед отечеством» IV степени, 
 орден Дружбы народов, 
 орден Почёта.
 Заслуженный деятель науки РСФСР. 
 Лауреат премии им. А. Н. Баха Российской академии наук

 Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2011 год), 
 «Дуслык» (2021 год), 
 Заслуженный деятель науки Республики Татарстан (2006 год).
 Почётный доктор Казанского университета. 
 лауреат премии им. В. А. Энгельгардта Академии наук Республики Татарстан (совместно с А. Н. Гречкиным)

Примечания

Ссылки 
 
 Биография И. А. Тарчевского на сайте КИББ КазНЦ РАН
 Его статьи в РИНЦ.

Академики Академии наук Республики Татарстан
Действительные члены АН СССР
Действительные члены РАН
Ботаники СССР
Биохимики СССР
Ботаники России
Биохимики России
Выпускники Казанского университета
Почётные доктора Казанского университета
Физиологи растений
Лауреаты премии имени А. Н. Баха